Rádios de Transmissão em Angola

 Canal A (93.5MHz) 
 Rádio Luanda (99.9MHz) 
 Rádio FM Estéreo (96.5MHz) 
 Rádio 5 (94.5MHz) 
 Rádio Ngola Yetu (101.4MHz) 
 Rádio Luanda Antena Comercial (95.5MHz) 
 Rádio Ecclésia (97.5MHz) 
 Rádio Escola (88.3MHz)
 Rádio Despertar (91.0MHz)
 Rádio Morena Comercial
 Rádio 2000
 Rádio Comercial de Cabinda
 Rádio Canal Angola
 Rádio Mais (99.1MHz)
 Rario LAC (95.5MHz)
 Rádio UNIA (92.3MHz)
 Rádio Kairos (98.4MHz)

Africanas